Dorfkirche Herzberg steht für:

 Dorfkirche Herzberg (Rietz-Neuendorf), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Dorfkirche Herzberg (Mark), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Dorfkirche Herzberg (Obere Warnow), Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:

 St.-Marien-Kirche (Herzberg), Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 St. Josef (Herzberg am Harz), Landkreis Göttingen, Niedersachsen